Antun Suturović (1918. – 1941.) bio je subotički komunistički ilegalac. Rodom je bački Hrvat. Po struci bio je ličilac. Bio je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

Osuđen je na smrt vješanjem. Od dvadeset i četvero iz njegove skupine kazna je preinačena devetorici ljudi na 15 godina robije, a ostali su javno obješeni u dvorištu vojarne. Presuda je izvršena 18. studenoga 1941.  Obrazloženje za presudu bilo "komunističko organiziranje, priprema akcija sabotaže i vojna obavještajna služba u korist Sovjetskog Saveza." Kazna je sadržavala još neke okrutne odredbe: kojim će se redom objesiti osuđenike te kao drugo da su svi osuđenici morali nazočiti vješanju i gledati samo vješanje. Redom su obješeni István Lukács, Šime Tikvicki, Lazar Bačić, Rókus Simokovich. Nakon njih obješen je Suturović, a poslije njega Laura (Lola) Wohl, Konstantin Lackenbach, Miklós Gerson, Miklós Schwalb, Gellért Perl, Ödön Kornstein, dr Kálmán Meier, Miklós Meier, Ottmár Mayer i dr Adolf Singer. Na mjestu gdje su obješeni podignut je spomenik imena Balada vješanih koji je izradio subotički kipar Nandor Glid.

Danas se u Subotici jedna ulica zove po Antunu Suturoviću.

Izvori 
(mađarski) Milan Dubajić: A SZABADKAI MUNKÁSMOZGALOM FEJLŐDÉSE 1870—1941-IG
(srpski) Janos Kiss: Komunisti Subotice - Balada vješanih 

Vojvođanski Hrvati
Jugoslavenski komunisti do 1945.
Životopisi, Subotica‎